Appellöf ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Appellöf (1857–1921), schwedischer Zoologe
 Olga Appellöf (1898–1989), schwedische Schauspielerin